Náměstí Republiky není jednoznačný termín, který může mít tyto významy:

 jméno náměstí v různých městech
 náměstí republiky (Bělehrad)
 náměstí Republiky (Blansko)
 náměstí Republiky (Brno)
 náměstí republiky (Lublaň)
 náměstí Republiky (Nové Hrady)
 náměstí Republiky (Olomouc)
 náměstí Republiky (Ostrava)
 náměstí Republiky (Pardubice)
 náměstí Republiky (Plzeň)
 náměstí Republiky (Podgorica)
 náměstí Republiky (Praha)
 náměstí republiky (Split)
náměstí republiky (Studénka)
 náměstí Republiky (Žďár nad Sázavou)
 Place de la République (v Paříži)

 Náměstí Republiky (stanice metra) na stejnojmenném pražském náměstí

 Náměstí Republiky, román Marie Majerové